Среда на обитаване е част от природата обкръжаваща организма, въздействието на която влияе върху неговите най-важни функции.
В средата на всеки организъм влизат множество елементи с органична и неорганична природа. Всеки вид си има своя собствена среда. Местообитанието на даден вид характеризиращо се с определени екологични условия се нарича стация. Постоянна или временна среда на организмите са въздухът, водата и почвата.

Екология